Skidtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Skidtjärnen, Dalarna, sjö i Avesta kommun,  (8,99 ha)
Skidtjärnen (Bollnäs socken, Hälsingland), sjö i Bollnäs kommun,  (24,5 ha)
Skidtjärnen (Rengsjö socken, Hälsingland), sjö i Bollnäs kommun,  (78,1 ha)
Skidtjärnen (Skogs socken, Hälsingland), sjö i Söderhamns kommun,  (60,3 ha)
Skidtjärnen (Söderala socken, Hälsingland), sjö i Söderhamns kommun,  (3,6 ha)

Se även
Skitjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn